Адріано Панатта був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі зазнав поразки від Рауля Раміреса.

У фіналі Гільєрмо Вілас переміг Браяна Готтфріда з рахунком 6–0, 6–3, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1977 О Френч Open Men's Singles draw 

1977 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу